Berish peut désigner :

 Dov Berish Weidenfeld (1881–1965), chef Rabbin de Tshebin (Trzebinia), en Pologne. Après la Deuxième Guerre mondiale, il a consacré le reste de sa vie à Jérusalem. Son principal ouvrage publié sur la loi juive est intitulé Dovev Meisharim ;
 Ashberish, un affluent du Lac Témiscouata, coulant dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada.

Autres 
 Love Berrish!, un manga de Nana Haruta en 5 tomes. Il est tout d'abord sorti sous forme de feuilleton dans le magazine nippon Ribon.